«Куба́нь-2» — российский футбольный клуб из Краснодара, фарм-клуб «Кубани». Основан в 1996 году, в 1997 был расформирован. В июне 2015 был воссоздан, однако, не проведя ни одного официального матча, через месяц вновь расформирован. Опять воссоздан в 2016 году, а в 2018 снова расформирован вместе с главной командой. Лучшее достижение — 7-е место в 1-й зоне третьей лиги в 1996 году.

История 
В 1990-е фарм-клуб «Кубани» под названием «Кубань»- играл в третьей лиге в сезонах 1996 и 1997, прекратив в итоге выступления на профессиональном уровне ввиду расформирования турнира (реорганизации системы лиг).

В июне 2015 года был воссоздан на базе команды армавирского «Торпедо». Успешно пройдя лицензирование в РФС и ПФЛ, был зачислен для участия в турнире зоны «Юг» Первенства ПФЛ 2015/16. При подготовке к сезону стал финалистом товарищеского турнира в п. Афипском. Согласно календарю команда должна была дебютировать в зоне «Юг» ПФЛ 20 июля в выездном матче против пятигорского клуба «Машук-КМВ». Однако 11 июля появилась информация, что всего месяц как возрождённый фарм-клуб «Кубани» снялся с розыгрыша, так и не проведя в итоге ни одного официального матча.

16 июня 2016 было официально объявлено о воссоздании команды. По итогам сезона 2016/17 команда заняла последнее, 16 место, заработав 23 очка. В следующем сезоне «Кубань-2» аналогично стала последней в лиге.

Статистика официальных выступлений 

Всего:

Клубные рекорды 
Самые крупные победы:
 7:2 — над «Динамо-Имаматом» (Махачкала), 6:1 — над «Динамо-д» (Ставрополь) и 5:0 — над «Ураланом-д» (Элиста) в 1996 году

Самое крупное поражение:
 0:5 — от «Анжи-2» (Каспийск) в 1996 году и от «Ротора» (Волгоград) в 2016 году

Известные игроки 
 Полный список игроков ФК «Кубань-2», о которых есть статьи в Википедии, см. тут.

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 
 Страница клуба на сайте ПФЛ
 Страница клуба на сайте footballfacts.ru

Футбольные клубы России
Футбольные клубы, основанные в 1996 году
Футбольные клубы, основанные в 2015 году
Футбольные клубы, основанные в 2016 году
Футбольные клубы, расформированные в 1997 году
Футбольные клубы, расформированные в 2015 году
Футбольные клубы, расформированные в 2018 году
Появились в 1996 году в России
Появились в 2015 году в России
Появились в 2016 году в России
Футбольные клубы России, прекратившие существование
ФК «Кубань»
Футбольные клубы Краснодарского края
Футбольные клубы Краснодара